Contumazá (stad), een stad in Peru
Contumazá (provincie), een provincie van Peru
Contumazá (district), een district van Peru